Nieuweroord (Hoogeveen), dorp in de Nederlandse gemeente Hoogeveen
Nieuweroord (Zeist), landgoed in de Nederlandse plaats Zeist
Park Nieuweroord, voormalige buitenplaats en park/plantsoen in de Nederlandse plaats Utrecht